Sahel kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Oued Soummam, vattendrag, Béjaïa,

Burkina Faso 

 Sahel, region,

Marocko 

 El Sahel, stamområde, Tanger-Tétouan, 
 Sahel (kommun), Tanger-Tétouan, Larache, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar